Bartłomiej Kielar (1981-), wokalista
 Bronisław Kielar (1945-), inżynier, nauczyciel, działacz sokoli
 Edward Kielar (1892-1940), oficer Wojska Polskiego
 Magdalena Kielar (1979-), modelka, aktorka
 Marzanna Bogumiła Kielar (1963-), poetka, pedagog
 Piotr Kielar (1968-), reżyser, scenarzysta, operator, aktor
 Wiesław Kielar (1919-1990), operator filmowy
 Wojciech Kielar, budowniczy architekt